Ночай () — село в Сербии, в общине Сремска-Митровица, в Сремском округе автономного края Воеводина, в историко-географической области Срем. По переписи населения Сербии 2002 года в селе проживали 2120 жителей (по переписи населения 1991 года — 2237 жителей).

Демография 
В селе Ночай, по переписи 2002 года проживали 1739 совершеннолетних жителей, средний возраст которых — 41,5 лет (40,9 года у мужчин и 42,0 года у женщин). В селе есть 676 домашних хозяйств, а среднее число жителей в домохозяйствах — 3,14.

По результатам трёх последних переписей населения наблюдается сокращение числа жителей.

Примечания

Ссылки 
 
 

Населённые пункты Воеводины